Jasmim pode ser:
 Jasmim ou Jasmine, um nome feminino que deriva do árabe dádiva de Deus;
 O nome comum de uma planta com flor fragrante, nomeadamente:
 Espécies do género Jasminum, os jasmins verdadeiros.
 Espécies do género Trachelospermum.
 Espécies do género Gelsemium.
 Gardenia jasminoides, uma gardénia.
 Cestrum nocturnum, a dama-da-noite.
 Plumeria rubra, o jasmim-manga.
 Quisqualis indica, o jasmim-da-índia.

Desambiguação